Глорија (; Русе, 28. јун 1973) уметничко је име за бугарску фолк и поп-фолк певачицу Галину Пеневу Иванову ().

Дискографија 
 Щастието е магия (1994)
 За добро или зло (1995)
 Ангел с дяволска душа (1996)
 Носталгия (1997)
 Стопроцентова жена (1998)
 The Best (1999)
 12 диаманта (2000)
 Илюзия (2001)
 Крепост (2003)
 10 години (2004)
 Влюбена в живота (2005)
 Благодаря (2007)
 15 години златни хитове (2009)
 Имам нужда от теб (2011)
 Пътеки (2013)
 Пясъчни кули (2015)
 Любовта настоява (2019)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 
 Сајт

Рођени 1973.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи